Бремгартен () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Бремгартен.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 117,46 км². Население 64 990 чел. Официальный код — 1903.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа Аргау